Napa (stad), een stad in Californië
 Napa (rivier), een rivier in Californië
 Napa County, een county in Californië
 Napa Valley AVA, een Amerikaanse wijnsoort
 NAPA, een Nederlandse belangenorganisatie voor Physician assistants

Zie ook 
 Nappa (doorverwijspagina)